Броштяны (Броштень) ( ) — село Рыбницкого района Приднестровской Молдавской Республики на притоке Днестра — р.Рыбница.

Один из самых отдаленных населенных пунктов Рыбницкого района. Расположено в 23 км от районного центра г. Рыбница и 102 км от Кишинёва.

Межгосударственный пункт пропуска. Расположен на трассе Рыбница (ПМР) — Слободка (Украина), которая связывает Приднестровье с одной из крупнейших автомагистралей Одесса — Киев — Санкт-Петербург.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Приднестровской Молдавской Республики
Рыбницкий район